

Patronyme 

 Charles-Jean-François Hénault, dit « le président Hénault », historien et écrivain français ;
 Gilles Hénault, écrivain québécois ;
 Jules Hénault, dessinateur et militant français ;
 Lionel Hénault, footballeur français ;
 Raymond Hénault, militaire canadien ;
 Rolland Hénault, écrivain français.

Hydronyme 
 La rivière Hénault est un affluent du lac Hénault, coulant dans le territoire non organisé de Les Lacs-du-Témiscamingue, dans la MRC de Témiscamingue, en Abitibi-Témiscamingue (Québec, Canada).

Patronyme français